Гимнокалициум месопотамский () — кактус из рода Гимнокалициум. Название вида происходит от области его распространения — Аргентинской Месопотамии.

Описание 
Стебель плоскошаровидный, тёмно-зелёный, 1,2 до 2,3 см высотой и до 4 см в диаметре. Рёбер от 7 до 9, они широкие и притупленные, имеют поперечные борозды.

Радиальных колючек 9-12, они красновато-коричневые, со временем становятся серовато-белыми.

Цветки белые, 6-7 см длиной и до 6,5 см в диаметре. Плоды булавовидные, бледно-зелёные, 2-3 см длиной и до 8 см в диаметре.

Распространение 
Распространён в аргентинской провинции Корринтес. Вид впервые описан в 1980 году ботаником Роберто Кислингом.

Примечания

Литература 
 Gymnocalycium mesopotamicum R.Kiesling In: Edward F. Anderson: The Cactus Family. Timber Press: Portland (Oregon), 2001, S. 356 ISBN 0-88192-498-9

Кактусовые
Флора Южной Америки